Les arrondissements d'Osaka sont des divisions administratives qui partagent Osaka en 24 arrondissements municipaux. Chaque arrondissement constitue à lui seul une municipalité urbaine. En japonais, chaque arrondissement est désigné par son nom suivi du suffixe .

Liste des arrondissements d'Osaka

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des arrondissements du Japon

Liens externes 
 Administration d'Osaka sur le site officiel